Corn Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Corn Island (Indiana)
 Corn Island (Kentucky)
 Corn Island (Massachusetts)
 Corn Island (Ohio)
 Corn Island (South Carolina)

Corn Island ist der englische Titel des Films: Simindis kundzuli

Siehe auch:
 Corn Islands, Inselgruppe von Nicaragua